Бреве — коротке письмове послання
 Бреве — діакритичний знак